Чинчин:

 Чинчин — посёлок в Тавушской области Армении.
 Чинчин, Скотт (1962—2014) — американский писатель, режиссёр и сценарист.